Fredsindekset (: Global Peace Index) er et forsøg på at måle fredeligheden i et land eller region. Indekset beregnes af The Economist, et internationalt panel af fredseksperter fra fredsinstitutter og tænketanke, sammen med Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney, Australien. Listen blev etableret i maj 2007, og hævdes at være det første studie som rangerer lande over hele verden i henhold til deres fredelighed. Studiet er den australske iværksætter Steve Killeleas idé og er støttet af personer som Dalai Lama, ærkebiskop Desmond Tutu, og tidligere præsident Jimmy Carter. Faktorer undersøgt af forfatterne omfatter interne faktorer som vold og kriminalitet i landet, samt landenes eksterne relationer som militærudgifter og krige.

På listen for 2014 ligger Danmark på andenpladsen.

Rangeringen på Global Peace Index for 2007 
Jo fredeligere nationen er, jo højere ligger den på ranglisten.

Referencer

Eksterne links 
 Vision of Humanity – Official Global Peace Index Site 

Indeks